Эсте́бан () — имя и фамилия.

Имя 
Эстебан — мужское имя:

 Эстебан (род. 1975) — испанский футболист.

Фамилия 
 Эстебан, Дениза (1926—1986) — французская художница.
 Эстебан, Клод (1935—2006) — французский поэт.
 Эстебан, Кристиан (род. 1984) — филиппинский актёр.
 Эстебан, Хосе Мария (род. 1954) — испанский гребец-байдарочник.

Составные фамилии 
 Гомес Эстебан, Хуан Марио (род. 1958) — испанский шахматист, гроссмейстер.
 Эстебан Барриель, Агустина (1915—2005) — советская медсестра испанского происхождения, участница Великой Отечественной войны (битва за Москву).

См. также 
 Ла-Фуэнте-де-Сан-Эстебан — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Полный список статей

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки